Fucile a pompa – sistema usato per alcuni fucili a canna liscia
 Fucile a otturatore girevole-scorrevole – sistema per fucili a proiettili
 Fucile a leva – sistema usato per fucili con proiettili non appuntiti (a testa stondata o piatta)

Pagine correlate 
Fucile a ripetizione, per un inquadramento generale della nozione.